Finntjärn. Förleden "finn" kan åsyfta åtminstone mansnamnet Finn, personbeteckningen finn(e) i betydelsen "kringströvande jägare och fiskare", eller folkslaget. Finntjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Finntjärnarna, sjö i Lerums kommun,  (2,8 ha)
Finntjärnen (Brunskogs socken, Värmland, 662317-133935), sjö i Arvika kommun, 
Finntjärnen (Brunskogs socken, Värmland, 662942-133644), sjö i Arvika kommun, 
Finntjärnen (Kroppa socken, Värmland), sjö i Filipstads kommun, 
Finntjärnen (Sunnemo socken, Värmland), sjö i Hagfors kommun, 
Finntjärnen (Lima socken, Dalarna), sjö i Malung-Sälens kommun,  (9,66 ha)
Finntjärnen (Malungs socken, Dalarna), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Finntjärnen (Silvbergs socken, Dalarna), sjö i Säters kommun, 
Finntjärnen (Svärdsjö socken, Dalarna), sjö i Falu kommun, 
Finntjärnen, Hälsingland, sjö i Hudiksvalls kommun, 
Finntjärnen, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun,  (10,2 ha)
Finntjärnen (Föllinge socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun, 
Finntjärnen (Hällesjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun,  (12,9 ha)
Finntjärnen (Åre socken, Jämtland), sjö i Åre kommun,  (38,8 ha)
Finntjärnen, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun, 
Finntjärnen (Skellefteå socken, Västerbotten, 721154-173327), sjö i Skellefteå kommun,  (7,15 ha)
Finntjärnen (Skellefteå socken, Västerbotten, 721450-172782), sjö i Skellefteå kommun,  (3,87 ha)
Finntjärnen, Norrbotten, sjö i Älvsbyns kommun,  (39,9 ha)
Stora Finntjärnen, sjö i Älvsbyns kommun,

Se även
Finngölen, sjö i Norrköpings kommun, 
Finnsjön
Finnträsket

Noter

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn